Der Zehnkampf der Männer bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles wurde am 8. und 9. August 1984 im Los Angeles Memorial Coliseum ausgetragen. 26 Athleten nahmen teil. Zur Punkteermittlung wurde eine 1977 modifizierte Zehnkampftabelle benutzt.

Olympiasieger wurde der Brite Daley Thompson. Er gewann vor Jürgen Hingsen und Siegfried Wentz, beide aus der Bundesrepublik Deutschland.

Dritter Starter für die Bundesrepublik war Guido Kratschmer, der Platz vier erreichte.
Teilnehmer aus der Schweiz waren Michele Rüfenacht – Platz zehn – und Patrick Vetterli – Platz dreizehn.
Für Österreich ging Georg Werthner an den Start, er wurde Neunter.
Athleten aus Liechtenstein nahmen nicht teil. Athleten aus der DDR waren wegen des Olympiaboykotts ebenfalls nicht anwesend.

Aktuelle Titelträger 

Anmerkung:Alle oben genannten Punkte wurden nach dem Wertungssystem von 1977 erzielt.

Rekorde

Bestehende Rekorde 

Anmerkung:
Die genannten Punktzahlen ergeben sich aus verschiedenen heute nicht mehr gültigen Zehnkampftabellen. Beim olympischen Rekord von 1976 war es das Wertungssystem von 1971 und beim Weltrekord von 1984 das System von 1977. In Klammern sind jeweils die Punktzahlen angegeben, die bei Anwendung der heute gültigen Wertungstabelle von 1985 zustande kämen.

Rekordverbesserung/-egalisierung 
Der britische Olympiasieger Daley Thompson verbesserte den bestehenden olympischen Rekord auf 8798 Punkte. Nach dem heutigen Wertungssystem waren das umgerechnet 8846 Punkte und damit eine Verbesserung um 230 Punkte. Thompson egalisierte damit gleichzeitig den Weltrekord des Bundesdeutschen Jürgen Hingsen – hier auf dem zweiten Platz. Nach heutiger Wertung hätte Thompson den Weltrekord um vierzehn Punkte gesteigert.

Durchführung des Wettbewerbs 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt. Gewertet wurde nach der Punktetabelle von 1977.

Teilnehmer 
26 Athleten aus 18 Ländern nahmen an dem olympischen Wettkampf teil:

Disziplinen 
Im Kugelstoßen, Diskus- und Speerwurf sowie im Weitsprung sind die Bestweiten jeweils fett gedruckt. Im Hoch- und Stabhochsprung sind der jeweils letzten gültigen und damit besten Versuche fett gedruckt.

100-Meter-Lauf 
Die Disziplin wurde in vier Läufen durchgeführt.

Weitsprung 
Mit 8,01 m erzielte Daley Thompson die bislang größte Weite im Weitsprung im Rahmen eines olympischen Zehnkampfes.

Kugelstoßen 
Daley Thompson konnte seine Führung vor Jürgen Hingsen und Guido Kratschmer behaupten. Siegfried Wentz arbeitete sich auf Rang vier vor.

Hochsprung 
Jürgen Hingsen konnte seinen Rückstand auf Daley Thompson auf 78 Punkte verringern. Hinter Hingsen hatte sich Siggi Wentz vorbei an Guido Kratschmer auf Platz drei geschoben.

400-Meter-Lauf 
Der Wettbewerb wurde in vier Läufen durchgeführt.

Der Abstand zwischen Daley Thompson und Jürgen Hingsen betrug nun wieder 114 Punkte. Hinter Hingsen lagen weiterhin Siggi Wentz und Guido Kratschmer. Der Franzose William Motti war als Fünfter bis auf 37 Punkte an Kratschmer herangerückt.

110-Meter-Hürdenlauf 
Der Wettbewerb wurde in vier Läufen durchgeführt.

Im Klassement änderte sich auf den vorderen Rängen nichts. Siggi Wentz auf Platz drei konnte seinen Vorsprung auf Guido Kratschmer weiter ausbauen.

Diskuswurf 
Mit seinen 50,82 m verringerte Jürgen Hingsen seinen Rückstand auf Daley Thompson auf nur noch 33 Punkte. Siggi Wentz war weiterhin Dritter, während Guido Kratschmer seinen vierten Platz an William Motti hatte abgeben müssen. Der Franzose, der 22 Punkte vor Kratschmer lag, hatte nach seinem ersten Wurf, dem weitesten in dieser Konkurrenz, auf seine beiden letzten Versuche verzichtet.

Stabhochsprung 
Mit 5,40 m erzielte Tim Bright die bislang größte Höhe im Stabhochsprung im Rahmen eines olympischen Zehnkampfes.

Mit seinem Sprung über 5,00 m baute Daley Thompson seinen Vorsprung wieder aus. Jürgen Hingsen, der seine Anfangshöhe erst im dritten Versuch übersprang und sich anschließend nicht weiter verbessern konnte, lag nun 153 Punkte hinter ihm. 269 Punkte trennten Hingsen als Zweiten und Sigfried Wentz auf Platz drei. Guido Kratschmer konnte William Motti wieder vom vierten Platz verdrängen, Kratschmer lag jetzt 74 Punkte vor dem Franzosen und machte sich bei lediglich achtzehn Punkten Rückstand auf Wentz sogar noch Hoffnungen auf die Bronzemedaille.

Die Athleten hatten die Möglichkeit, früher in den Wettkampf einzusteigen als bei den eigentlich als Anfangshöhe vorgegebenen 3,70 m.

Mohamed Salah begann bei 3,50 m ein, schaffte die Höhe im dritten Versuch und riss drei Mal bei 3,70 m.

Ángel Díaz Einstiegshöhe betrug 3,30 m. Er war erfolgreich und scheiterte bei 3,50 m.

Fidel Solórzano stieg sogar bereits bei 2,80 m ein, übersprang diese und die nachfolgenden Höhen von 3,00 m und 3,10 m. Er scheiterte erst an 3,20 m.

Vivian Coralie begann als erster, und zwar bei 2,70 m. Er schaffte diese Höhe, ließ 2,80 m aus, übersprang 2,90 m sowie 3,00 m und scheiterte an 3,10 m.

Albert Miller hatte über 3,70 m drei Fehlversuche und blieb ohne Höhe.

Speerwurf 
Zu dieser neunten Disziplin trat Albert Miller nicht mehr an.

Daley Thompsons Vorsprung auf Jürgen Hingsen war auf 210 Punkte angewachsen. 182 Punkte hinter Hingsen lag nun Guido Kratschmer mit einem Punkt Vorsprung auf Siggi Wentz.

1500-Meter-Lauf 
Dieser Wettbewerb wurde in zwei Läufen durchgeführt.

Verlauf und Endergebnis 

Datum: 8./9. August 1984

Wie schon bei den 1982 und den 1983 gab es das Duell zwischen dem Briten Daley Thompson, Olympiasieger 1980, und dem bundesdeutschen Zehnkämpfer Jürgen Hingsen, der auch hier wieder als Weltrekordler antrat. Beide Zweikämpfe in den Jahren zuvor hatte Thompson für sich entschieden. So galt er in den Augen vieler Fachleute vor allem aufgrund seiner mentalen Stärke auch hier wieder als Favorit. Erster Anwärter für die Bronzemedaille war Hingsens Landsmann Siegfried Wentz, WM-Dritter von 1983. Von den Athleten aus den Boykott-Staaten fehlten die DDR-Zehnkämpfer, die am ehesten Konkurrenten für Wentz im Kampf um Bronze hätten sein können.

Von Beginn an bewies Thompson seine Leistungsstärke, die er auf den Punkt abrufen konnte. Im 100-Meter-Lauf war er mit 10,44 s deutlich schneller als alle anderen. Seine stärksten Konkurrenten blieben um etwa eine halbe Sekunde zurück. Im Weitsprung setzte sich das fort, Thompson übertraf mit 8,01 m als einziger Teilnehmer sogar die 8-Meter-Marke, was noch nie zuvor einem Wettkämpfer in einem olympischen Zehnkampf gelungen war. Aber auch Hingsen war mit 7,80 m gut im Rennen und noch hatte der Abstand zwischen den beiden Favoriten an dieser Stelle mit 164 Punkten den in etwa erwarteten Wert. Dritter war jetzt der bundesdeutsche Exweltrekordler Guido Kratschmer, den so richtig eigentlich niemand mehr auf der Rechnung hatte. Es folgte der Schweizer Michele Rüfenacht und die weiteren Abstände dahinter waren sehr eng. Im Kugelstoßen zeigte Kratschmer mit seinen 15,93 m, wie gut er in diesem Zehnkampf war. Auch Hingsen stieß in diesen Bereich, hatte sich hier jedoch noch mehr vorgestellt. Thompson führte weiter mit jetzt 155 Punkten vor Hingsen, Kratschmer und Wentz. Diese Vier lagen auch nach dem Hochsprung weiter vorn. Hingsen sprang ausgezeichnete 2,12 m, Thompson gelangen 2,03 m. So verringerte sich die Distanz zwischen den beiden auf 78 Punkte, das Rennen war wieder offener geworden. Wentz lag mit 260 Punkten Rückstand zu Thompson auf Rang drei, weitere zwanzig Punkte dahinter war Kratschmer Vierter. Thompson lieferte in der letzten Übung des ersten Tages, dem 400-Meter-Lauf, eine Zeit unter 47 Sekunden ab. Hingsen und Wentz lagen ca. sieben bzw. acht Zehntelsekunden dahinter. Kratschmer blieb mit 49,25 s im Rahmen seiner Möglichkeiten. Mit 4633 Punkten, einem Halbzeitwert, der noch nie in einem Zehnkampf erzielt worden war, führte Thompson am Ende von Tag eins mit 114 Punkten Vorsprung vor Hingsen. Weitere 187 Punkte dahinter war Wentz weiterhin Dritter vor Kratschmer, der 91 Punkte Rückstand auf Wentz hatte. Auch der Franzose William Motti hatte mit 4204 Punkten – 37 Punkte hinter Kratschmer – als Fünfter noch einen hochklassigen Wert aufzuweisen.

Am zweiten Tag lagen die drei Gesamtführenden auch über 110 Meter Hürden gleich wieder vorn: Hingsen 14,29 s / Thompson 14,33 s / Wentz 14,35 s. So änderte sich kaum etwas an den Abständen. Auch Kratschmer blieb Vierter vor Motti. Im Diskuswurf allerdings bewegte sich etwas. Motti – 50,92 m – und Hingsen – 50,82 m – übertrafen als einzige die 50-Meter-Marke und Thompson – 46,56 m – brachte zwar eine für ihn normale Leistung, aber der Abstand zwischen den beiden Erstplatzierten wurde jetzt noch einmal deutlich geringer. Thompson hatte nur noch 33 Punkte Vorsprung vor Hingsen, jetzt schien wieder alles möglich, der Ausgang des Zehnkampf war völlig offen. Wentz war deutlich dahinter weiterhin Dritter. Motti hatte sich auf Platz vier vor Kratschmer geschoben. Im Stabhochsprung, der achten Disziplin, fiel eine Vorentscheidung. Hingsen hatte große Probleme bei seiner Einstiegshöhe von 4,50 m, die er erst im letzten Anlauf bewältigte. An der nächsten Höhe scheiterte er, das war zu wenig im Kampf um Gold. Thompson dagegen übersprang sehr gute 5,00 m. Damit war der Abstand zwischen den beiden Spitzenreitern auf 165 Punkte gewachsen – so gut wie nicht mehr aufzuholen für Hingsen. Wentz war weiterhin Dritter und Kratschmer schob sich mit 4,90 m wieder auf den vierten Platz vor Motti. Tim Bright aus den USA erzielte mit 5,40 m eine Höhe, die noch nie in einem olympischen Zehnkampf erreicht worden war. Kratschmer – 69,40 m – und Wentz – 67,68 m – erzielten als dritt- bzw. viertbester Speerwerfer ausgezeichnete Weiten und festigten so ihre Positionen. Kratschmer war allerdings jetzt sogar Dritter mit einem Punkt Vorsprung vor Wentz. Thompson gelangen 65,24 m, womit er den hier nicht so starken Hingsen um fast fünf Meter übertraf. Das brachte Thompson einen Vorsprung von 210 Punkten, den Hingsen auch als besserer 1500-Meter-Läufer nicht mehr wettmachen konnte. In dieser abschließenden Disziplin ging es eigentlich nur noch um die Frage, ob die Bronzemedaille an Kratschmer oder Wentz gehen und ob Thompson es gelingen würde, Hingsens Weltrekord zu übertreffen. Jürgen Hingsen lieferte mit 4:22,60 min eine hervorragende Zeit ab, es war die drittbeste in diesem Wettbewerb. So errang er mit 8673 Punkten die Silbermedaille. Wentz war am Ende etwa vierzehn Sekunden schneller als Kratschmer, damit ging Bronze mit 8412 Punkten an Siegfried Wentz und Guido Kratschmer wurde Vierter mit 8326 Punkten vor William Motti – 8266 Punkte.

Thompsons Punktzahl wurde zunächst mit 8797 angegeben, damit wäre er um genau einen Punkt hinter Hingsens Weltrekord geblieben. Eine weitere Auswertung des Zielfotos im 1500-Meter-Lauf ergab jedoch einen zusätzlichen Punkt für Thompson, der damit Hingsens Weltrekord einstellen konnte.

Dieser Wettbewerb hatte ein ausgezeichnetes Niveau. Nicht nur Thompsons Weltrekordeinstellung, sondern auch die Leistungen dahinter machten diese Wertigkeit aus. Es ist schwer abzuschätzen, wie die fehlenden Athleten aus den Boykott-Staaten abgeschnitten hätten, aber in den Kampf um Bronze einzugreifen, wäre schwer geworden, Daley Thompson und Jürgen Hingsen wären wohl wie immer in den letzten Jahren unangreifbar gewesen.

Nach dem US-Athleten Bob Mathias, Sieger von 1948 und 1952, war Daley Thomson der zweite Zehnkämpfer, der seinen Olympiasieg wiederholen konnte.

Anmerkung:Zur besseren Einordnung der Leistung sind neben den offiziellen Punkten nach der Wertungstabelle von 1977 die nach dem heutigen Wertungssystem von 1985 umgerechneten Punktzahlen mit angegeben. Nach dieser heute gültigen Tabelle hätte es ein paar kleinere Abweichungen hinter Platz neun gegeben: der Athet auf Rang zwölf wäre vorgerückt auf Rang zehn, die Zehnkämpfer auf den Rängen zehn und zehn wären um jeweils einen Platz nach hinten verschoben worden. – Die Wettbewerber auf den Rängen fünfzehn und sechzehn wären vorgerückt auf dreizehn und vierzehn, aus Rang vierzehn wäre fünfzehn, aus Rang dreizehn wäre sechzehn geworden. – Der Teilnehmer auf Rang 23 wäre vorgerückt auf Rang 21, die Wettkämpfer auf den Rängen 21 und 22 wären um jeweils einen Platz nach hinten verschoben worden. Ansonsten wäre die Reihenfolge unverändert. Aber diese Vergleiche sind natürlich nur Anhaltswerte, denn als Grundlage müssen die jeweils unterschiedlichen Maßstäbe der Zeit gelten.

Videolinks 
 Athletics - Men's Decathlon - Los Angeles 1984 Summer Olympic Games, youtube.com, abgerufen am 13. November 2021
 Men's Decathlon at LA Olympics of 1984, youtube.com, abgerufen am 14. Januar 2018
 Daley Thompson's Decathalon highlights,Olympic Games 1984, youtube.com, abgerufen am 13. November 2021
 Daley Thompson Olympics 1984 Decathlon Day 1, youtube.com, abgerufen am 14. Januar 2018
 Daley Thompson Olympics 1984 Decathlon Day 2, youtube.com, abgerufen am 14. Januar 2018
 Olympics - 1984 Los Angeles - Track - Decathlon - High Jump & ABC News Brief imasportsphile, youtube.com, abgerufen am 13. November 2021
 Olympics - 1984 Los Angeles - Track - Decathlon - Discus Throw imasportsphile, youtube.com, abgerufen am 13. November 2021
 Olympics - 1984 Los Angeles - Track - Decathlon - Pole Vault USA Tim Bright & Javelin Jurgen Hingsen, youtube.com, abgerufen am 13. November 2021
 Olympics - 1984 Los Angeles - Track - Decathlon - Javelin & BBC Special On Daley Thompson, youtube.com, abgerufen am 13. November 2021

Literatur 
 Olympische Spiele 1984 Los Angeles Sarajevo mit Beiträgen von Ulrich Kaiser und Heinz Maegerlein, Hrsg. Manfred Vorderwülbecke, C. Bertelsmann Verlag, München 1984, ISBN 3-570-01851-2, S. 38f

Weblinks 
 SportsReference Zehnkampf, abgerufen am 14. Januar 2018
 Official Report of the Games of the XXIIIrd Olympiad Los Angeles, 1984, Volume 2, Competition Summary and Results, S. 289–292, englisch/französisch (PDF, 41.082 KB), abgerufen am 13. November 2021
 Olympedia, Athletics at the 1984 Summer Olympics, Decathlon, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 13. November 2021
 Los Angeles 1984, Athletics, decathlon men Results, Seite des IOC (englisch), olympics.com, abgerufen am 13. November 2021
 Athletics at the 1984 Los Angeles Summer Games: Men's decathlon, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 13. November 2021
 Mehrkampfrechner Zehnkampf Männer, ladv.de, abgerufen am 13. November 2021

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1984